«Dancing with the Devil... the Art of Starting Over» — сьомий студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 2 квітня 2021.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Island Records